Les Mantegazza sont une famille d'artistes italiens, des sculpteurs et architectes milanais :

Cristoforo Mantegazza  (Pavie, v. 1430 - 1482) et son frère :
Antonio Mantegazza (Pavie, v. 1440 - ?? )

Autres porteurs du patronymes
 Paolo Mantegazza (Monza,  – San Terenzo, ), philosophe, anthropologue, patriote et écrivain italien.
 Paolo Mantegazza (1923) est un médecin, académicien et recteur italien.
 ...

Famille d'artistes italiens
Homonymie de patronyme